Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 Artyści Spalonego Teatru, zespół muzyczny
 American Staffordshire Terrier
 aminotransferaza asparaginianowa
 drzewo AST
 Balthasar van der Ast, malarz holenderski
 Marek Ast, lubuski samorządowiec, poseł na Sejm RP
 Artyleryjska lorneta nożycowa AST